Sperrwerk steht für:

* Sperrwerk (Wasserbau), Querbauwerke in einem Tidefluss
 Sperrwerk (Militär), meist in bergigen Regionen installierte Verteidigungsstellungen

Siehe auch:
 Sperre